Počátky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Počátky, Stadt im Okres Pelhřimov
Počátky, Ortsteil von Chotěboř, Okres Havlíčkův Brod
Počátky, Ortsteil von Kraslice, Okres Sokolov, siehe Počátky (Kraslice)
Počátky, Ortsteil von Seč u Nasavrk, Okres Chrudim
Počátky, Ortslage von Čestice, Okres Strakonice
Počátky, Ortslage von Kořenov, Okres Jablonec nad Nisou
Počátky, Ortslage von Zlatá Olešnice u Tanvaldu, Okres Jablonec nad Nisou